Ищенко Николай Александрович (14 февраля 1910 — 12 сентября 1945) — Герой Советского Союза. Командир эскадрильи 746-го авиационного полка, 45-я авиационная дивизия, авиация дальнего действия, майор.

Биография 
Николай Александрович Ищенко родился  на хуторе Сидоров, ныне село Большесидоровское Красногвардейского района Республики Адыгея в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил Майкопскую профтехшколу. Работал трактористом, шофёром в совхозе, бригадиром на автотракторной базе Майкопского леспромхоза. Окончил Батайскую авиационную школу Гражданского воздушного флота. Работал пилотом в Тюмени, Перми, затем в Свердловском авиационном отряде. В 1936 году за предотвращение катастрофы пассажирского самолёта был награждён орденом «Знак Почёта».

В армии с 11 февраля 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал командиром корабля, заместителем и командиром эскадрильи в 212-ом отдельном дальнебомбардировочном авиаполку авиации дальнего действия, где летал на самолётах ДБ-3ф. Во время вылета на бомбёжку переправ прорвавшихся танковых клиньев на р.Березина 30 июня 1941 года был сбит, вместе с семью остальными самолётами полка. Тяжелораненого лётчика вынес на плечах до дороги его штурман Андрей Квасов, где они были подобраны и доставлены в госпиталь военным корреспондентом Константином Симоновым.

В дальнейшем этот эпизод вошел, практически без изменений (Ил-4 были заменены на ТБ-3), в роман Живые и мертвые.

Подвиг 
 Командир эскадрильи 746-го авиационного полка, 45-я авиационная дивизия, Авиации дальнего действия, майор Ищенко Николай Александрович к маю 1943 года совершил 107 успешных боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника. Бомбил железнодорожные узлы и аэродромы городов Кёнигсберг, Варшава, Хельсинки, Тильзит, Брест, Инстербург, Констанца, Орша, Гомель, Льгов, Вязьма, Бахмач, Псков, Курск, и др.

Звание Героя Советского Союза присвоено 27.7.1943 года.

Всего на его боевом счету 135 боевых вылетов. Майор Ищенко воспитал 3-х Героев Советского Союза. Это майор Сугак, Сергей Савельевич, капитаны Симонов, Михаил Васильевич и Шатров, Фёдор Анисимович.

После войны продолжил службу в ВВС.

Погиб 12 сентября 1945 в авиационной катастрофе. При взлёте на аэродроме в Раменском (Московская область) у самолёта ПЕ-8 отвалилось крыло. Похоронен с воинскими почестями в городе Раменском (Московская область).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда».
 Орден Ленина.
 Орден Красного Знамени.
 Орден Александра Невского.
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945).

Память 
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 Имя Героя носит школа в родном селе Большесидоровское Красногвардейского района, Республика Адыгея.
 В родном селе Большесидоровское уставлен мемориальный комплекс.
 В городе Раменском, Московская область, установлен памятник Герою.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Адыгея)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 Сиджах Х. И. Твои Герои, Адыгея: очерки о Героях Советского Союза. — Майкоп: Адыгейское республиканское кн. изд-во, 2005. — 413 с. — ISBN 5-7608-0459-6.
 Сиджах Х. И.. Герои России из Адыгеи. — Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2011. − 116 с. ISBN 978-5-7992-0668-0.
 Золотые Звёзды Адыгеи. 2-е изд., доп. и дораб. Майкоп, 1980. / стр. 35—37.

Ссылки 
 
 Ищенко Николай Александрович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

Лётчики Великой Отечественной войны
Персоналии:Краснодарский край
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Похороненные в Раменском районе
Персоналии:Адыгея